Jukebox, apparecchio per la riproduzione di brani musicali, può riferirsi a:

Juke Box  – album del 1978 di Franco Battiato
Jukebox  – album del 1988 di Jamaaladeen Tacuma
Jukebox  – album del 2007 di Randy Bachman e Burton Cummings
Jukebox  – album del 2008 di Cat Power
Jukebox  – album del 2009 di Priscilla Renea
Jukebox  – album del 2011 dei JLS
Jukebox -  casa discografica italiana, fondata da Carlo Alberto Rossi, che poi nel 1966 cambiò nome in CAR Juke Box